La categoria 66 kg è stata la seconda categoria maschile di peso per il Judo ai Giochi della XXX Olimpiade; la gara si è svolta il 29 luglio 2012 presso l'ExCeL Exhibition Centre di Londra. Vi hanno partecipato 36 atleti in rappresentanza di altrettanti paesi.

La gara è stata vinta dal georgiano Lasha Shavdatuashvili, che ha sconfitto in finale l'ungherese Miklós Ungvári.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento. I quattro atleti sconfitti ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; i vincitori si scontrano con i perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

M066